Volley Top Luzern 2016-2017 – stagione della squadra femminile
 Volley Top Luzern 2016-2017 – stagione della squadra maschile